No Holds Barred est un terme anglais employé lors de combats libres signifiant tous les coups sont permis.
 No Holds Barred est un film américain réalisé par William Beaudine en 1952.
 No Holds Barred est le titre original du film américain Cadence de combat, réalisé par Thomas J. Wright en 1989.